Die Players Tour Championship 2015/16 war eine Serie von Snookerturnieren, die in der Saison 2015/16 zum sechsten Mal ausgetragen wurde und Bestandteil der Snooker Main Tour war. Gespielt wurden sieben Vorturniere, davon sechs als European Tour in Europa sowie eines in Asien (Asian Tour), und ein Finalturnier, das im März 2016 in Manchester stattfand.

Es handelte sich um eine Pro-Am-Turnierserie, bei der neben Main-Tour-Profis auch Amateure teilnahmen. Wegen des geringeren Preisgelds hatten die Vorturniere einen geringeren Einfluss auf die Weltrangliste als die anderen Ranglistenturniere der Main Tour. Für das Finalturnier qualifizierten sich die 24 Bestplatzierten der European Tour, die zwei besten Spieler der Asian Tour, sowie die acht besten, noch nicht über die beiden Teilserien qualifizierten Spieler.

Die sechs erfolgreichsten Spieler der European Tour und die zwei erfolgreichsten Spieler der Asian Tour, die sich nicht bereits über die Weltrangliste einen Platz für die folgende Saison gesichert hatten, qualifizierten sich für die Main-Tour-Spielzeiten 2016/17 und 2017/18.

Am Ende der Saison wurde die Players Tour Championship aus finanziellen Gründen eingestellt.

Saisonergebnisse

Rangliste

Einzelnachweise